Altamira kan henvise til:

 Altamira – en spansk grotte på UNESCOs Verdensarvsliste.
 Altamira (Pará) – en brasiliansk kommune i delstaten Pará.